Sebá (cantor)
 Sebá (filho de Cuxe)
 Sebá (futebolista)

Desambiguação